Charles Monro, général britannique de la Première Guerre mondiale ;
 , personnalité du rugby à XV en Nouvelle-Zélande, fils de David Monro ;
 David Monro (1813-1877), homme politique néo-zélandais et fils d'Alexander Monro ;
 Donald Monro (1728–1802), médecin frère de Alexander Monro ;
 Gregory Monro (1975-), auteur, acteur et réalisateur français 
 Joanna Monro, actrice britannique de soap opéra ;
 
 Matt Monro (1930-1985), chanteur britannique d'origine espagnole ;
 Thomas Kirkpatrick Monro (1865-1958), médecin britannique ;
 Thomas Monro (1759-1833), artiste britannique.

Divers 
 Trou de Monro ou foramen interventriculaire (terme d'anatomie): orifice qui fait communiquer le troisième ventricule cérébral avec le ventricule latéral. Il doit son nom à Alexander Monro (1773-1859).
Patronyme anglais
Patronyme écossais